Teckel ist:

 eine Bezeichnung für die Hunderasse Dackel
 die Tecklenburger Nordbahn im Volksmund
 die Ennepetalbahn im Volksmund, insbesondere der dort für den Betrieb benutzte Schienenbus
 im Bergbau die Bezeichnung für einen speziellen Förderwagen für Langmaterial